Paganico bezeichnet die folgenden italienischen Orte:

 Paganico Sabino, einen Ort in der Provinz Rieti
 Paganico, einen Ortsteil der Gemeinde Bagno di Romagna, Provinz Forlì-Cesena
 Paganico, einen Ortsteil der Gemeinde Capannori, Provinz Lucca
 Paganico (Toskana), einen Ortsteil der Gemeinde Civitella Paganico, Provinz Grosseto
 Paganico, einen Stadtteil der Stadt Urbino, Provinz Pesaro und Urbino